Abdourahime Fakih (1945-2016), boxeur sénégalais ;
 Alexis Fakih (né en 1985), homme d'affaires et dirigeant sportif belgo-Libanais ;
 Ali Fakih (né en 1967), joueur de football international libanais ;
 Rima Fakih (née en 1985), reine de beauté libano-américaine ;
 Si Mohammed El Fakih (né en 1990), footballeur marocain.